Prince – amerykański muzyk
 Prince – piosenka zespołu Versailles (2008)
 Prince – gmina w Kanadzie
 Prince – jednostka osadnicza w USA